Cappella di San Martino – Assisi
 Cappella di San Martino – Pareto
 Cappella di San Martino – Savona

Pagine correlate 
 Chiesa di San Martino